Сад каменів — тип саду, в якому широко використовуються гірські породи чи каміння.
 Сад каменів — елемент японської архітектури.
 Сад каменів — сквер в Оболонському районі Києва.
 Сади каменів — фільм Френсіса Форда Коппола 1987 року.
 Сад каменів — Сад каменів в місті Чандігарх, Індія.

Примітки